Trichopepla är ett släkte av insekter. Trichopepla ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bärfisar
Trichopepla